Bangkok  - hoofdstad van Thailand
 Nedlloyd Bangkok (schip, 1978) - vrachtschip

Plaats in Indonesië
 Bangkok (Karanggede) - plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Bangkok (Glagah) - plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Bangkok (Gurah) - plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java